O Índice Internacional de Direitos de Propriedade é produzido anualmente pelo Americans for Tax Reform. O índice investiga e classifica os direitos individuais e a capacidade de possuir propriedade privada nos países de todo o mundo.

Índice de direitos de propriedade de 2014

Índice de direitos de propriedade de 2013

Índice de direitos de propriedade de 2012

Ligações externas 
 

Índices de classificação de países